Wapen van Sint-Michielsgestel (gemeente), voor het artikel over het wapen van de gemeente Sint-Michielsgestel
 Wapen van Sint-Michielsgestel (plaats), voor het artikel over het wapen van de plaats Sint-Michielsgestel